Вьяпр-ле-Пети́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Мери-сюр-Сен. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10408.

Коммуна расположена приблизительно в 130 км к востоку от Парижа, в 50 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 125 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 69 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 57 были экономически активными, 12 — неактивными (показатель активности — 82,6 %, в 1999 году было 75,0 %). Из 57 активных работали 53 человека (30 мужчин и 23 женщины), безработных было 4 (1 мужчина и 3 женщины). Среди 12 неактивных 2 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об